Rocquigny (Aisne)
 Rocquigny (Ardennes)
 Rocquigny (Pas-de-Calais)